515 км, 515-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 515 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 056519.
 515 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Западная железная дорога (Сумская область). Код 328831.
 515 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 843431.
 515 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога (Красноярский край). Код 888497.
 515 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 300412.